Die Fußball-Oberliga Nordrhein 1985/86 war die achte Spielzeit der gemeinsam vom Fußball-Verband Mittelrhein und dem Fußballverband Niederrhein durchgeführten Oberliga Nordrhein. Der Meister der Oberliga spielte analog zu den Vorjahren in der Aufstiegsrunde gegen die Meister der übrigen Oberligen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, während der Vizemeister zur Teilnahme an der Amateurmeisterschaft berechtigt war. Aus der Oberliga Nordrhein qualifizierte sich für die Aufstiegsrunden der amtierende Oberliga-Meister Rot-Weiss Essen, der an der letztjährigen Aufstiegsrunde scheiterte, diesmal jedoch den Sprung in die Zweitklassigkeit schaffte. Hinter ihm qualifizierte sich der zweitplatzierte BVL 08 Remscheid für die deutsche Amateurmeisterschaft. In die untergeordneten Verbandsligen Mittelrhein und Niederrhein stiegen die SG Düren 99, der SC Jülich 1910 und der Siegburger SV 04 ab. Zur Saison 1986/87 ersetzten diese die Aufsteiger VfB Remscheid, der SV Baesweiler 09, die TuS Lindlar und die VfB Langenfeld sowie die Absteiger vom MSV Duisburg. Damit wurde die Ligengröße wieder auf 18 Mannschaften erhöht.

Abschlusstabelle 

1985
Fußballsaison 1985/86